Barbara Burska (ur. 1947) – polska aktorka
 Bogna Burska (ur. 1974) – artystka wizualna
 Janina Burska-Toborowicz (1917–2001) – sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Maria Burska-Przybora (1910–2009) – polska śpiewaczka